Luka Simšič (tudi Luka Simčič), slovenski hokejist, * 16. avgust 1969, Ljubljana.

Simčič je večino svoje kariere igral za kluba HK Sportina Bled in HK Slavija, kjer je leta 2005 končal svojo kariero. Med letoma 1994 in 2000 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.29
| .862
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 4
|
|
|
| 25
| 3.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zeltweg
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.67
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 96/97
|
| 52
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
| 48
|
| 0
| 0
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 55
|
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.95
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ratinger Ice Aliens '97
| Oberliga Nord
| 00/01
|
| 42
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 9
|
|
|
|
|
| 3.20
| .869
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 11
| 13
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.27
| .926
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 26
| 0
| 0
| 0
| 8
|
|
|
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 14
| 0
| 1
| 1
| 10
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 9
| 17
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.44
| .852
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ŠD Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 27
| 0
| 0
| 0
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Celje
Hokejisti EV Zeltweg
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti EC Ratinger Ice Aliens
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Alfa
Ljubljanski športniki